Het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Argentina Open presentado por Buenos Aires Ciudad 2016) werd gespeeld van 8 tot en met 14 februari. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Buenos Aires Lawn Tennis Club in de Argentijnse stad Buenos Aires.

Het enkelspel werd gewonnen door Dominic Thiem. Hij versloeg in de finale Nicolás Almagro met 7-6(2), 3-6 en 7-6(4). Het dubbelspel werd gewonnen door Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud. Zij versloegen in de finale Iñigo Cervantes Huegun en Paolo Lorenzi met 6-3 en 6-0.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires